Милуоки Брюэрс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 81 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 10
 Поражений: 13
 Процент побед: 43.48
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 99

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 98

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 125

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 144
 Очков пропущено: 131

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 125

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 111

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 0
 Поражений: 2
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 2
 Очков пропущено: 8

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Милуоки Брюэрс
МЛБ в сезоне 2005